Šventoji in lingua lituana significa "santo".

 Šventoji – il più lungo fiume della Lituania
 Šventoji – in Lituania, sito archeologico situato nel comune urbano di Palanga
 Šventoji – in Lituania, città sul mar Baltico
 Šventoji – fiume nella parte nord-occidentale della Lituania
 Šventoji – in Lituania, fiume nel comune distrettuale di Jurbarkas nella regione della Samogizia
 Šventoji – in Lituania, ponte